Bouse est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
 Une bouse est l'excrément des mammifères ruminants.
 Une bouse, en héraldique, est une représentation stylisée d'un récipient double servant à transporter de l'eau.

Toponyme 

 Bouse, une census-designated place située dans le comté de La Paz dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis.